Rio Paraguaizinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Paraguaizinho (vattendrag i Brasilien, lat -16,70, long -57,45), Mato Grosso, 
 Rio Paraguaizinho (vattendrag i Brasilien, lat -14,65, long -56,72), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar